Анато́лий Ване́ев:* Ванеев, Анатолий Александрович (1872—1899) — один из основателей Союза борьбы за освобождение рабочего класса.
 Ванеев, Анатолий Анатольевич (1922—1985) — религиозный философ.
 Ванеев, Анатолий Николаевич (1925—2019) — советский и российский библиотековед.